Poljanskaja ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Sergejewna Poljanskaja (* 1986), ukrainisch-russische Profitriathletin
 Ljubow Andrejewna Poljanskaja (* 1989), russische Profitriathletin